Ко́нников — русская фамилия; имеет женскую форму .

Известные носители 
 Конников, Абрам Григорьевич (1901—1981) — советский технолог колбасного производства.
 Конников, Александр Николаевич (род. 1942) — советский легкоатлет, преподаватель.
 Конников, Александр Павлович (1920—1989) — советский театральный режиссёр.
 Конников, Самуил Григорьевич (род. 1938) — советский и российский физик.

